NIO, een Chinees automerk
 De Nederlandse Islamitische Omroep, een Nederlandse publieke omroep op islamitische grondslag;
 De Nederlandse Informatica Olympiade, een programmeerwedstrijd voor scholieren uit het middelbaar onderwijs.
 De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) is een Nederlandse test voor het onderwijs, vergelijkbaar met de CITO-toetsen.